

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Janisławiec – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza
 Janisławiec – osada wsi Garczegorze w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska